Der englische Begriff Batwing („Fledermausflügel“) steht für:

 eine Fahrfigur bei Achterbahnen, siehe Achterbahnelemente#Batwing
 eine Achterbahn, siehe Batwing (Six Flags America)